Fenasse \fə.nas\ est un nom commun d'origine occitane (fenassa). Dans l'occitan médiéval fenasse est un nom commun qui signifie le gros foin, le sainfoin ou l'avoine.

Fenasse est également un nom de famille assez répandu sur le territoire occitan.

Étymologie 

L'origine occitane du mot est elle-même issue du latin fenum ou faenum.

Dans la langue française les mots fenassier (ouvrier qui approvisionne en foin les écuries) et fenaison (récolte du foin) sont issus de cette famille étymologique.

Familles et personnes notoires  
 La famille de Guillaume ou Guilhem Fenasse, cette famille notable d'Albi () fut condamnée pour catharisme. Ils habitaient l'hôtel de Fenasse, un palais médiéval qui fait aujourd'hui partie du patrimoine historique d'Albi.
Bernard Fenasse fut un des sergents royaux du Languedoc nommé à la viguerie d'Albi par le roi de France Philippe le Bel (ordonnance royale de 1314).
 Le Sieur Fenasse, Ce paysan audois fortuné construisit le moulin de Belpech en 1795 (an III de la République), bâtisse de l'époque Directoire.
 Joseph Fenasse (1761-1846), prêtre puis évêque de l'Église Catholique issu d'une famille de Gascogne.
 La famille Fenasse originaire de Fendeille (Aude) est aujourd'hui répartie en 5 branches principales : Castelnaudary, Carcassonne, Villefranche-de-Lauragais et Montlaur dans les Corbières. Une branche de cette famille s'était installée en Algérie en 1840.
 Paul Fenasse (1899-1976), peintre orientaliste, membre de la famille Fenasse (Fendeille, branche d'Algérie).

Monuments historique 

 Hôtel de Fenasse (monument historique d'Albi) : maison romane du , demeure de Guillaume ou Guilhem Fenasse.

Toponyme 
 Saint-Lieux-Lafenasse

Notes et références